Bocksgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Bocksgraben (Asphe), rechter Zufluss der Asphe bei Niederasphe, Gemeinde Münchhausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Bocksgraben (Fichtelnaab), künstlicher rechter Zufluss der Fichtelnaab bei Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bocksgraben (Gründau), linker Zufluss der Gründau vor Breitenborn, Gemeinde Gründau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Bocksgraben (Melk), rechter Zufluss eines rechten Abzweigs von der Donau zur Melk bei Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bocksgraben (Wadrill), rechter Zufluss der Wadrill unterhalb von Reinsfeld, Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Alter Bockgraben 
 Bocksbach